Le Stadium municipal peut faire référence à plusieurs stades :
 Stadium municipal de Toulouse ;
 Stadium municipal d'Albi ;
 Stadium municipal ancien nom du Stade Amédée-Domenech à Brive-la-Gaillarde ;

Voir aussi